Näset (naturreservat) kan avse:
Näset (naturreservat, Osby kommun)
Näset (naturreservat, Gävle kommun)
Näset (naturreservat, Lindesbergs kommun)